Существенные свойства церкви, также фундаментальные свойства церкви — четыре свойства (характеристики) Христианской Церкви, поименованные в девятом члене Никео-Цареградского Символа веры («Верую <…> во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь ()»)): единство (единственность), святость, соборность (кафоличность), апостоличность. 

Согласно толкованию в православном богословии, единство церкви основано на признании главой церкви одного Иисуса Христа, основавшего одну Церковь (Мф. 16:18, Ин. 10:16); святость церкви исходит от Бога и нерушима грехами отдельных её членов; соборность, или кафоличность, означает её полноту и универсальность во времени и пространстве. Апостольство церкви — в том, что она основана апостолами , сохраняет верность их учению и имеет преемство от них.

Примечания

Литература

Ссылки 
 протоиерей Олег Давыденков. Догматическое богословие / РАЗДЕЛ II. О ЦЕРКВИ КАК ОРУДИИ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ГОСПОДЬ СОВЕРШАЕТ НАШЕ СПАСЕНИЕ / Глава 3. Существенные свойства истинной Церкви Христовой

Христианское богословие 
Экклезиология